

Persone
 Alessandro Ciano (1871-1945) – ammiraglio e imprenditore italiano, senatore del Regno
 Antonio Ciano (1981) – judoka italiano
 Antonio Ciano – regista e produttore italiano
 Arturo Ciano (1874-1943) – ammiraglio e imprenditore italiano
 Camillo Ciano (1990) – calciatore italiano
 Costanzo Ciano (1876-1939) – militare e politico italiano, padre di Galeazzo
 Edda Ciano, nome coniugale di Edda Mussolini (1910-1995) – figlia di Benito Mussolini e moglie di Galeazzo Ciano
 Galeazzo Ciano (1903-1944) – diplomatico e politico italiano, figlio di Costanzo e genero di Mussolini

Colori
Ciano – colore (dal greco κύανος = azzurro ceruleo livido, da cui cianosi), pronunciato con l'accento sulla "i" (separazione del dittongo "ia").

Botanica
Cìano – altro nome del fiordaliso, oggi in disuso o utilizzato nelle locuzioni poetiche. Ha la stessa pronuncia del colore cui ha dato il nome.

Geografia
Ciano – frazione del comune di Zocca in provincia di Modena
Ciano del Montello – frazione del comune di Crocetta del Montello in provincia di Treviso
Ciano d'Enza – frazione del comune di Canossa in provincia di Reggio Emilia

Note